nome tedesco della Prussia
Preussen – nave a palo della compagnia di navigazione F. Laeisz
5628 Preußen – asteroide della fascia principale